El término lempira puede referirse a:

El lempira, moneda nacional de Honduras.
Lempira, uno de los departamentos de Honduras.
Puerto Lempira, ciudad hondureña, capital del departamento de Gracias a Dios.
Lempira, caudillo de los lencas, pueblo mesoamericano de los actuales estados de Honduras y El Salvador.